Abendberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Abendberg (Berner Voralpen) (1851 m), Berg in den Berner Voralpen im Naturpark Diemtigtal, Kanton Bern, Schweiz
 Abendberg (Bayerischer Wald) (844 m), Berg auf der Gemarkung Patersdorf, knapp vier Kilometer nordwestlich von Ruhmannsfelden, Landkreis Regen, Bayern
 Abendberg (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) (379 m), Berg auf der Gemarkung Münchsteinach, zwei Kilometer östlich von Baudenbach, Bayern

 Abendberg (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, Deutschland